Polski Senovets (bugarski: Полски Сеновец) je naseljeno mjesto na sjeveru Bugarske, smješen u Oblasti Veliko Trnovo.

Povijest
Nakon obnove bugarske države na kraju 12. st., trebalo je nekako zaštititi glavni grad - Trnovgrad. U 14. stoljeću postojala su četiri sela: Sarnitsa, Glogata, Dunavli i Suvanjikjoy. Ugrožena racijama i pljačkama, sela su ujedinjena u selo - Senovec.

Stanovništvo

Po posljednjem popisu iz 2011. godine, Bunjani su imali 547 stanovnika.

Prijevoz 
Udaljenosti iz Gorne Orjahovice:
 do Sofije - 245 km,
 do Varne - 244 km,
 do Rusea - 65 km
 do Velikog Trnova - 33 km.

Galerija

Izvori

Vanjske poveznice
 Регионален държавен архив – Велико Търново
 Полски Сеновец – Тодор Лазаров 1984 издателство „Отечествен фронт“ авторът изказва специални благодарности на Георги Михайлов, Богдан Султов, Ангел Събев, Кирил Попов.
 Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело на Исторически музей – Полски Тръмбеш, посветена на 65-годишнината на ст.н. с. д-р Христо Харитонов, 6 – 7. IX. 2009 г. Полски Тръмбеш
 Доклади и научни съобщения от IV национална научна конференция `От регионалното към националното – етнология, краезнание и музейно дело` на Историческия музей – Полски Тръмбеш посветена на 70-годишнината на доц. д-р Николай Колев и 80-годишнината на краеведа Рачо Илиев – Почетен гражданин на Полски Тръмбеш

Gradovi u Bugarskoj